Martin (lat. fiul zeului Marte) nume de familie sau prenume masculin
poate fi:

Ziua onomastică 
11 noiembrie, (Sf. Martin de Tours) ziua Sf. Martin.

Nume de pesonalități

Nume de papi 
Papa Martin I. (649–653)
Papa Martin IV. (1281–1285)
Papa Martin V. (1417–1431)

Prenume 
 Martin de Tours (Sf. Martin)
 Martin I. (Aragón) (1356-1410) regele Aragonului și Siciliei
 Martin Luther reformator german
 Martin von Braga (cca. 515–579, episcop)
 Martin von Cochem (1634–1712), preot catolic
 Martin de Porres (1569–1639), sfânt, peruan
 Martin von Troppau (†1278), călugăr dominican
 Martin Luther King, militant american contra rasismului

Nume de familie 
 Agnes Martin (1912–2004), pictor din SUA
 Albrecht Martin (* 1927), pedagog și politician german (CDU)
 Alexander Martin (1740–1807), guvernator din Carolina, SUA

Denumiri geografice

Localități 
 Sânmartin, România
 Diciosânmartin, azi Târnăveni
 Martin, Slovacia 

 In USA:
 Martin (Georgia)
 Martin (Kentucky)
 Martin (Louisiana)
 Martin (Michigan)
 Martin (South Dakota)
 Martin (Tennessee)
 Port Martin, o stațiune de cercetare din Antarctica de est

Alte denumiri geografice 
 Insula Sfântul Martin

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine